Statistika Maltese Premier League v sezoně 1913/14.

Přehled 
Hrálo se na 7 týmů a šampionem se stala Hamrun Spartans FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1913
Fotbal v Evropě v roce 1914